Mary Healy může být:

 Mary Healy (herečka) (* 1918) – americká herečka 
 Mary Healy (teoložka) (* 1964) – americká teoložka a spisovatelka